NTV – japońska stacja telewizyjna
 NTV – rosyjska stacja telewizyjna
 NTV – bułgarska stacja telewizyjna (obecnie Nova TV)
 NTV – polska stacja telewizyjna, Niezależna Telewizja

Zobacz też
n-tv